Luís Carlos Correia Pinto - Portuguees voetballer van o.a. Rio Ave , Desportivo de Chaves, Paços de Ferreira en Benfica
Luís Mesquita de Oliveira - Braziliaanse voetballer uit de jaren 1930 en 1940
Luiz Carlos Ferreira - Braziliaans voetballer van Villa Nova, Atlético Mineiro, Cruzeiro en het nationale elftal
Luís Trochillo - Braziliaans voetballer
Luís Alberto Duarte dos Santos, Braziliaans voetballer bekend als Luisinho das Arábias
Luís Alberto da Silva Lemos - Braziliaans voetballer van CR Flamengo, SC Internacional, Botafogo FR, America FC
Rio Luís Alves - rivier in de staat Santa Catarina, Brazilië